Бодо может означать:

Языки и народы 
 Бодо — немецкое имя.
 Бодо — официальный язык в индийском штате Ассам.
 Бодо — народ в Индии.
 Бодо-гаро — группа тибето-бирманских языков в составе группы сал или тибето-бирманских языков Брахмапутры.

Топонимы 
 Бодо — муниципалитет в штате Риу-Гранди-ду-Норти, Бразилия.
 Бодо — город и супрефектура в Чаде.
 Бодо — открытое палеолитическое местонахождение, Средний Аваш, Афар, Эфиопия.

Биология 
 Bodo — род простейших из группы кинетопластид (Kinetoplastida).

Персоналии 
 Бодо, Евгениуш (1899—1943) — популярный польский киноартист, певец, режиссёр и продюсер.
 Бодо, Жан Морис Эмиль (1845—1903) — изобретатель телеграфа.
 Бодо, Жанна (1877—1957) — французская художница.
 Бодо, Левдин (Леудовин, Леудвин, Леудин, Лендин, Бодо, Бодон) — епископ Туля, католический святой.
 Бодо, Марк Антуан (1765—1837) — французский военный деятель, депутат Учредительного собрания и Конвента.
 Бодо, Марсель (1902—1992) — французский лингвист.
 Бодо, Мэрилин (род. 1955) — канадская кёрлингистка, дважды чемпионка мира.
 Бодо, Серж (род. 1927) — французский дирижёр.
 Бодо, Шанталь (род. 1980) — венесуэльская актриса.
 Бодо, Этьенн (1903—2001) — французский гобоист.

Прочее 
 Код Бодо — цифровой телеграфный код, лежащий в основе международных стандартов CCITT-1 (ITA-1) и CCITT-2.